Václav I. je jméno těchto panovníků a dalších osob:

 svatý Václav († 28. září 935) – český kníže a světec
 Václav I. zvaný Jednooký (1205–1253) – český král
 Václav I. Lehnický (1316/18 – 1364) – lehnicko-břežský kníže
 Václav Lucemburský zvaný Český (1337–1383) – vévoda lucemburský brabantský a limburský
 Václav I. Opavský (1362 – asi 1381) – kníže opavský
 Václav I. Saský (1337–1388) – vévoda sasko-wittenberský, kurfiřt saský a kníže lüneburský
 Václav I. Těšínský (1413/18 – 1474) – těšínský a bytomský kníže

Rozcestníky - panovník